Кубок мира по боксу 1985 года прошёл с 2 по 6 ноября в Сеуле (Республика Корея). Это был четвёртый розыгрыш Кубка мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В нём приняли участие 86 боксёров, набравших наибольший рейтинг по итогам года. По политическим причинам в Сеул отказались приехать спортсмены Кубы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты Кубка мира 1985 

Соревнования по боксу
1985 год в боксе
Международные соревнования по боксу в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Ноябрь 1985 года
Кубок мира по боксу